Судзал има више значења:

 Општина Судзал (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Судзал (Судзал, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику